Die Vitalitätsprüfung (von lateinisch vita „Leben“) betrifft Methoden zur Feststellung der Lebenskraft von Lebewesen

Untersucht werden:
 die Fitness und Letalfaktoren von Modellorganismen in der Forschung
 die Keimfähigkeit und Triebkraft von Saatgut
 die Vitalität bzw. Inzuchtdepression bei der Inzucht von Nutzpflanzen und in der Tierzucht
 die Gesundheit von Versuchstieren in der Pharma- und Pflanzenschutzforschung
 die Empfindlichkeit eines Zahnes – Sensibilitätsprüfung